Brice Samba peut désigner :
 Brice Samba (1971-), footballeur congolais ; 
 Brice Samba (1994-), footballeur franco-congolais, son fils.

Voir aussi